Струково — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на берегу реки Абижа, в 10 км к северо-западу от центра города Пскова и в 4 км от побережья Псковского озера.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района